Polinów – dawny majątek królewski na południu Podlasia
 Polinów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, powiecie bialskim, gminie Janów Podlaski